Alfons de Borbó-Dues Sicílies (comte de Caserta) (1841 - 1934).
 Alfons de Borbó-Dues Sicílies (duc de Calàbria) (1901 - 1964).